Gábor Péter (?–1958) újpesti nemzetőr 1956 október-novemberében, a forradalom utáni megtorlás áldozata
 Gábor Péter (?) a Bergendy-együttes basszusgitárosa
 Gábor Péter (?) rendező
 Gábor Péter (?) tájépítész
 Gábor Péter (1992) labdarúgó